Haus zum Stock-im-Eisen steht für: 
Haus zum Stock-im-Eisen (Arad)
Haus zum Stock-im-Eisen (Timișoara)
Siehe auch:
Stock-im-Eisen (Wien)